Зи́менки или Зимёнки — название населённых пунктов в России:

 Зимёнки — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Зимёнки — посёлок в Муромском районе Владимирской области.
 Зименки — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Зименки — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Зименки — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Зименки — село в Шуйском районе Ивановской области
 Зимёнки — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Зимёнки — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Зименки — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Зименки — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Зименки — деревня в Линдовском сельсовете городского округа Бор Нижегородской области.
 Зименки — деревня в Останкинском сельсовете городского округа Бор Нижегородской области.
 Зименки — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Зимёнки — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Зименки — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.
 Зименки — деревня в Огибновском сельсовете городского округа Семёновский Нижегородской области.
 Зименки — деревня в Шалдежском сельсовете городского округа Семёновский Нижегородской области.
 Зименки — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.

См. также 
 Зимёнки-1